Ши́шкине (до 1945 року — Найдорф; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки